Jeanne Nardal (1902-1993), écrivaine, philosophe, enseignante, et essayiste politique française de la Martinique.
 Paulette Nardal (1896-1985), femme de lettres et journaliste martiniquaise.
 Promenade Jane-et-Paulette-Nardal, voie située du  arrondissement de Paris, en France.

Homonymie de patronyme